Denna artikel handlar om ett släkte av gräs, för andra betydelser se: Aira (olika betydelser)

Småtåtlar (Aira) är ett släkte av gräs. Småtåtlar ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs